Feiler ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Feiler-Kramer (* 1967), deutsche Archäologin, Betriebswirtin und Freischaffende Künstlerin
 Arthur Feiler (1879–1942), deutscher Wirtschaftsjournalist
 Dror Feiler (* 1951), schwedisch-israelischer Musiker und Künstler
 Emil Feiler (1889–nach 1918), deutscher Fußballspieler
 Erich Feiler (1882–1940), deutscher Zahnmediziner
 Gustav Feiler (1908–1980), deutscher Staatsanwalt und Rechtswissenschaftler
 Gustav Adolf Feiler (1908–1980), deutscher Maler 
 Heinrich Feiler (1895–1969), deutscher Jurist und Landrat 
 Hertha Feiler (1916–1970), österreichische Schauspielerin
 Johann Nepomuk Feiler (1768–1822), deutscher Pädiater und Pathologe
 Klaus Feiler (* 1954), deutscher Volkswirtschaftler und politischer Beamter
 Manfred Feiler (1925–2020), deutscher Maler, Grafiker und Illustrator
 Max Christian Feiler (1904–1973), deutscher Musiker, Schriftsteller und Theaterkritiker
 Uta Feiler (* 1941), deutsche Schmuck- und Metallgestalterin
 Uwe Feiler (* 1965), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:

 Feilner
 Feyler